Крикор Севаг Мехитарян (; 15 ноября 1986, Сан-Паулу) — бразильский шахматист, гроссмейстер (2010).

Чемпион Бразилии 2012 и 2015 гг. Вице-чемпион страны в 2013, 2017, 2018 гг.

В составе сборной Бразилии участник 3-х Олимпиад (2010—2014).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Интервью

 

Шахматисты Бразилии